Tashui kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tashui (köping i Kina, lat 29,40, long 103,66), Sichuan, 
 Tashui (köping i Kina, lat 31,46, long 104,42), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar